TOB steht für:
 Flughafen Tobruk in Libyen nach dem IATA-Code 
 Transportorganisation des Bundes, freiwilliger bundesweiter Zusammenschluss von ca. 600 Speditionen
 The Orange Box, Sammlung von Computerspielen der Valve Corporation

ToB steht für:
 Tragschichten ohne Bindemittel im Straßenbau

Tob steht für:
 Buch Tobit, ein Buch der Bibel
 Tob (Land), das Land, in das Jiftach vor seinen Brüdern floh 

tob steht für:
 Toba (Sprache) (ISO-639-3-Code), Mataco-Guaicurú-Sprache der Toba (Volk) in Argentinien, Bolivien und Paraguay

TO.B steht für:
 Tarifordnung B für Gefolgschaftsmitglieder im öffentlichen Dienst (TO.B), einen ab 1938 gültigen Tarifvertrag für Arbeiter im öffentlichen Dienst

Siehe auch:
 Top

TOB